Ladislav Kačáni – calciatore e allenatore di calcio cecoslovacco
 Sokol Kacani – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese